Wallerstein es un nombre utilizado como toponímico y patronímico y puede referirse a:

 Wallerstein, una pequeña localidad (‘Märkte’) o plaza de mercado en Baviera, Alemania. 
 Immanuel Wallerstein (1930–2019), un sociólogo estadounidense.
 Robert S. Wallerstein, sicoanalista estadounidense.
 Códice Wallerstein, un códice (manual de combate) del siglo XVI referido a técnicas de lucha con lanzas y espadas largas.
 Michael Wallerstein, especialista en ciencias políticas estadounidense.